Edwards County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Edwards County (Illinois)
Edwards County (Kansas)
Edwards County (Texas)